Barbar steht für
Barbar, ursprünglich: Angehöriger eines Fremdvolkes
des Weiteren
Barbar (Sudan), Distrikt
Barbar-Tempel, Dorf und vorgeschichtlicher Tempel

Barbaren steht für:
 Barbaren (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2020)
 Barbaren (Gorki), Drama von Maxim Gorki (1905)

Siehe auch:
Barbarei, Barbaresken, Barbarians, Barbarin, Barbarez, BaBar-Experiment
 Wir Barbaren